Орден Святого Иоанна Иерусалимского:
 Официальное полное название Мальтийского ордена — Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.

 Орден Святого Иоанна Иерусалимского — орден Российской империи, существовавший в 1798—1817 годах.
 Орден Святого Иоанна (Великобритания) — британский орден, основанный в XIX веке.
 Орден Святого Иоанна (Бранденбургский бейливик) — прусский орден.